Переслега () — деревня в  Поставском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Дуниловичского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 38 км от города Поставы и в 5 км от центра сельсовета. Ближайший населённый пункт — деревня Норица.

В 1,1 км на юго-запад от деревни находится озеро Боровое, относящееся к бассейну реки Голбица. Местность преимущественно равнинная, местами грядисто-холмистая, заросшая лесом, местами болотистая.

История 
C 1921 года в складзе гмін Норица Поставский поветa, Виленское воеводствo. 44 двор, 207 жителей

C 1931 - 44 двор, 198 жителей

С 1940 года - в Дуниловичском сельсовете Дуниловичского района.

С 20.01.1960 года - в Глубокском районе.

С 25.12.1962 года - в Поставском районе.

В 1963 году - 51 двор, 188 жителей, начальная школа.

В 2001 году - 45 дворов, 82 жителя, колхоз "XXV партсъезд".

Лесничество 
Деревянный дом 1920-х годов постройки.

Примечания

Ссылки 
 Заброшенный песчаный карьер и озеро Боровое

Населённые пункты Поставского района